

Bibliografia 
 Положение о государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики (24 czerwca 2011), zakon-pmr.com 
 , www.olvia.idknet.com 

 
Listy odznaczeń według państw